Hold Me (Anouk & Douwe Bob), een lied van Anouk en Douwe Bob
 Hold Me (Farid Mammadov), een lied van Farid Mammadov
 Hold Me (Fleetwood Mac), een lied van Fleetwood Mac
 Hold Me (Teddy Pendergrass & Whitney Houston), een lied van Teddy Pendergrass en Whitney Houston
 Hold Me (The Teskey Brothers), een lied van de Teskey Brothers
 Hold Me (Tom Odell), een lied van Tom Odell